In 2020 werd het 30ste voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van  19 maart tot 28 november. Sjachtsjor Salihorks werd kampioen.

 De competitie begon eind maart en was op dat moment de enige in Europa die gespeeld werd, alle andere competities werden stopgezet vanwege de coronapandemie.

Eindstand

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.
(1): Gorodeja trok zich na dit seizoen terug.

Degradatie play-off
 Heen

 Terug

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2020